Robert Clyde Jones (n. 1951), cestista statunitense
 Bobby Ray Jones jr. (n. 1984), cestista statunitense
 Bobby Jones (1902-1971), golfista statunitense
 Bobby Jones, giocatore di baseball statunitense
 Bobby Jones, cantante gospel
 Bobby Jones, sassofonista statunitense